Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Centaure, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Centaure
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 
 
 

Centaure